Top Prospect Tournament est un tournoi annuel de catch organisé par la Ring of Honor depuis 2011. Le tournoi inaugural a eu lieu en 2011 et se déroule chaque année depuis 2013 au mois de janvier et/ou février. À ce jour, cinq tournois ont été organisés.

Histoire 
Ce tournoi est un tournoi annuel qui permet d'intégrer des nouveaux catcheurs issus de leur ROH Camp System, qui correspond au centre de formation et développement de la ROH. Le vainqueur de ce tournoi obtient ensuite un contrat permanent à la ROH et une possibilité de participer au ROH World Television Championship.

En 2013, Matt Taven est le premier vainqueur de ce tournoi à avoir remporté le ROH World TV Championship et a détenu le plus long règne de l'histoire de la ROH pour ce titre, jusqu'au second règne de Jay Lethal.

Liste des vainqueurs 
 2011 : Mike Bennett
 2013 : Matt Taven
 2014 : Hanson
 2015 : Donovan Dijak
 2016 : Lio Rush
 2017 : Josh Woods

Historique

2011 
La première édition du ROH Top Prospect Tournament a eu lieu le 21 et .

2013 
Le second ROH Top Prospect Tournament a eu lieu le  et le .

2014 
Le troisième ROH Top Prospect Tournament a eu lieu le . La finale du tournoi s'est déroulée le .

2015 
Le quatrième ROH Top Prospect Tournament a débuté le . La finale du tournoi s'est déroulée le .

2016 
Le cinquième ROH Top Prospect Tournament a commencé le  et la finale s'est déroulée à Nashville le .

2017 
Le sixième ROH Top Prospect Tournament a commencé le  et la finale s'est déroulée à Baltimore le  .

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Tournoi de catch
Ring of Honor